Moczary (district Bieszczadzki) - Subkarpaten, Polen
 Moczary (district Lubaczowski) - Subkarpaten, Polen